Kabinett Poincaré steht für folgende französische Regierungen:

 Kabinett Poincaré I (Januar 1912 bis Januar 1913)
 Kabinett Poincaré II (Januar 1922 bis März 1924)
 Kabinett Poincaré III (März bis Juni 1924)
 Kabinett Poincaré IV (Juli 1926 bis November 1928)
 Kabinett Poincaré V (November 1928 bis Juli 1929)